U20-världsmästerskapet i handboll för damer 2012 var den 18:e upplagan av U20-VM i handboll på damsidan och spelades i Tjeckien från den 1 till 14 juli 2012.

Slutplaceringar 

2012 i Tjeckien
Handboll i Tjeckien
Världsmästerskap i handboll
Sportåret 2012